Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1973/1974 vanns av Magdeburg från det dåvarande Östtyskland som i finalen slog AC Milan från Italien. Det var första gången ett östtyskt lag vann en europeisk turnering, medan AC Milan blev det tredje regerande mästaren att inte placera sig bättre än tvåa den följande säsongen.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

Säsongen 1973/1974 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1973 i Europa
1974 i Europa
Fotbollssäsongen 1973/1974
1973/1974